Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2007 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Bob und Mike Bryan gegen Arnaud Clément und Michaël Llodra. Clément und Llodra gewannen in vier Sätzen und konnten somit den Bryans den Titel abnehmen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Llodra hatte vorher bereits zwei weitere Grand-Slam-Turniere mit anderen Partnern gewinnen können.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2007